Kobielski ist der Familienname folgender Personen:

 Franciszek Antoni Kobielski (1679–1755), polnischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Norbert Kobielski (* 1997), polnischer Leichtathlet
 Stanisław Kobielski (1914–1980), polnischer Kunsthistoriker